Pstrążna beschreibt mehrere Ortschaften in Polen

 einen Stadtteil von Kudowa-Zdrój einer Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Pstrążna (Kudowa-Zdrój)
 ein Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Lyski.